Bischofsheim (Mainspitze), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Bischofsheim an der Rhön, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Gau-Bischofsheim, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts